Игиниарфик () — посёлок в гренландской коммуне Каасуитсуп.

Численность населения в 2014 году, по данным Банка статистики, составила 78 человек.

География 
Посёлок расположен на западном берегу острова Гренландия, в 40 км от города Кангаатсиак.

Транспорт 
В зимнее время посёлок обслуживается вертолётами компании Air Greenland в рамках государственного контракта, а в летнее время осуществляется паромная переправа до Кангаатсиака, Атту, Икерасаарсука, Ниакорнаарсука и Аасиаата.

Экономика 
Основным видом деятельности местных жителей является добыча охота и рыбалка.

Примечания

Ссылки 
 Игиниарфик на сайте авиакомпании Air Greenland

Населённые пункты Гренландии